Plusieurs œuvres portent ce titre :
 Quatuor à cordes  de Ludwig van Beethoven
 Quatuor à cordes  d'Alois Hába
 Quatuor à cordes  d'Alfred Hill 
 Quatuor à cordes  de Vagn Holmboe 
 Quatuor à cordes  de Darius Milhaud
 Quatuor à cordes nº 16 de Wolfgang Amadeus Mozart
 Quatuor à cordes  de Louis Spohr 
  de Heitor Villa-Lobos